PostgreSQL – DBMS relazionale open source
psql – front-end di PostgreSQL
Pervasive PSQL – DBMS ACID